Il doppio del Legg Mason Tennis Classic 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e David Prinosil erano i detentori del titolo, ma solo Damm ha partecipato in coppia con Cyril Suk.

Damm e Suk hanno perso in semifinale contro Wayne Black e Kevin Ullyett.

Black e Ullyett hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 7–5 Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali)

 David Adams /  Sjeng Schalken (quarti di finale) 
 Martín García /  Martín Rodríguez (primo turno) 
 Lucas Arnold /  Àlex Corretja (quarti di finale) 
 Justin Gimelstob /  Michael Hill (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Legg Mason Tennis Classic 2002
ATP Tour 2002